Die Denmark Open 2017 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. Oktober 2017 in der Odense Idrætshal in Odense statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 

  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Lin Dan (zurückgezogen)
  Shi Yuqi (1. Runde)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Chen Long (1. Runde)
  Lee Chong Wei (2. Runde)
  Srikanth Kidambi (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (1. Runde)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Akane Yamaguchi (Finale)
  Carolina Marín (1. Runde)
  Sun Yu (zurückgezogen)
  He Bingjiao (2. Runde)
  Nozomi Okuhara (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Zhang Nan (Champion)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (2. Runde)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
  Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (2. Runde)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
  Huang Dongping / Li Yinhui (2. Runde)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Finale)
  Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Halbfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Zhang Nan / Li Yinhui (Viertelfinale)
  Wang Yilu / Huang Dongping (2. Runde)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
  Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badminton 2017